Résultats détaillés de l’édition 1980 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 26 décembre 1980 au .

Faits marquants 
Tandis que les trois meilleurs joueurs mondiaux (Björn Borg, John McEnroe et Jimmy Connors) n'ont pas fait le déplacement en terre australe, l'Américain Brian Teacher remporte l'unique titre en Grand Chelem de sa carrière. Il bat en finale l'Australien Kim Warwick, surprenant vainqueur en demi-finale du double tenant du titre Guillermo Vilas. Les deux autres favoris, Vitas Gerulaitis (finaliste à Roland Garros) et Ivan Lendl (finaliste des Masters), disparaissent sans gloire dans l'anonymat des premiers tours.

Dans le tableau féminin, en l'absence de Chris Evert et Tracy Austin, la Tchèque Hana Mandlíková obtient sa première victoire en Grand Chelem face à Wendy Turnbull. L'Australienne avait, au tour précédent, réussi l'exploit d'éliminer la favorite Martina Navrátilová en deux manches. Comme à l'US Open, Navrátilová se console avec une victoire en double dames, cette fois en compagnie de Betsy Nagelsen.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1980 de l'ATP
 Saison 1980 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1980
Australie
Australie
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1980
Tennis en Australie en 1981
Tennis en décembre 1980
Tennis en janvier 1981